Barry Sonnenfeld (né en 1953), réalisateur, producteur et directeur de la photographie américain ;
 Yossef Haïm Sonnenfeld (1848-1932), rabbin orthodoxe.

Voir aussi 
 Helmut Sonnenfeldt (1926-2012), politicien américain.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif